Bernhard Middelboe henviser til:

 Bernhard Middelboe (søofficer) (1768-1825) – dansk søofficer
 Bernhard Middelboe (maler) (1850-1931) – dansk maler